Jean Dubreuil peut faire référence à :
 Jean Dubreuil, un artiste-peintre actif à Paris en 1717.
 Jean Dubreuil (1920-2008), un artiste-peintre.
 Jean Dubreuil (1825-?), un artiste-peintre.

Références